CAF – Centralna Agencja Fotograficzna, organizacja prasowa
 CAF – Common Assessment Framework, Wspólna Metoda Oceny
 CAF – Confédération Africaine de Football, Piłkarska Federacja Afryki, członek FIFA
 CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, hiszpański producent taboru kolejowego
 CAF – czynniki składania chromatyny (ang. chromatin assembly factors)

Przypisy